

Armi 
 Vinea – mezzo di assedio usato nell'antichità

Persone 
 Ion Vinea – scrittore e pubblicista rumeno

Altro 
 Vinea – marca di soft drink gassata a base di mosto d'uva

Pagine correlate 
 Vigna